Ferdinand von Aragón ist der Name folgender Personen:

* Ferdinando von Aragón (1030–1082), italienischer Geistlicher, Bischof von Caiazzo, Heiliger der katholischen Kirche 
 Ferdinand I. (Aragón) (1380–1416), König von Aragón und Sizilien, König von Sardinien
 Ferdinand II. (Aragón) (1452–1516), König von Aragón, von Sizilien und Sardinien, König von Kastilien und León, König von Neapel
 Ferdinand von Aragón (1488–1550), italienischer Adliger, Herzog von Kalabrien, Vizekönig von Valencia